
O sobrenome Manteuffel (von Manteuffel, Manduuel, von Manteuffel-Arnhausen, Zoege von Manteuffel, o Manteufel) é o nome (baixo-alemão) de uma nobre família antiga de Pomerânia, que veio mais tarde, em Brandemburgo, Prússia, Silésia, Mecklemburgo, na Polónia, e os Estados Bálticos à propriedade e à reputação:

Origem e Etimologia

Distribuição 
 ManteuffelAlemanha, Polônia
 ManteufelAlemanha, Polônia
 Norte da Alemanha e Polônia (baixo-alemão).

Lista de Pessoas 

 A Casa de Manteuffel, uma família nobre Pomeranian
 A Casa de , uma família nobre do Báltico

  (1809, Dresden1885, Karlsbad), um marechal de campo, governador imperial da Alsácia-Lorena

  (1480, Arnhausen ())1544), o último pré-Reforma, o bispo da Cammin () na Pomerânia
  (16761749), a kursächsischer Gesandter and Kabinettsminister
  (* 1945), um ator alemão
 (Friedrich) «Fritz» Manteuffel (1875, [?]1941, [?]), um ginasta alemão
  (18791963), um arquiteto alemão
 Hasso(-Eccard Freiheer) von Manteuffel (1897, Potsdam1978, Reith), um general, político (FVP, DP), e MdB (FDP)
 Generalleutnant  (16961778), uma Tenente-General prussiano real
  (18331900), um administrador de distrito, e membro do Reichstag
  (16071661), um Obrist de Brandemburgo
 Otto Gottlob Freiherr von Manteuffel (17771812, ) 
  (1805, Lübben1882), um primeiro-ministro prussiano
  (18441913), membro do Reichstag (187798), filho de Otto Theodor
  (1806, Lübben1879), um ministro da Agricultura da Prússia, irmão de Otto Theodor
  (17681842), um escritor alemão do Báltico

Manteuffel-Szoege 

 A Casa de  (Manteuffel-Szoege), uma família nobre do Báltico
 Tadeusz (Juliusz Józef) Manteuffel-Szoege,

Veja também 
 
 

Sobrenomes da língua alemã
Pomerânia
Nobres da Alemanha
Famílias nobres da Polônia